Пол Э́ндрю Шна́йдер (; род. , Ашвилл) — американский актёр.

Биография 
Шнайдер родился в Окленде, Калифорния, и вырос в Ашвилле, Северная Каролина. Он окончил Школу искусств при университете Северной Каролины.

Актёрская карьера Пола началась в 1997 году с роли в короткометражке «Плезант Гроув». С апреля 2016 года в браке с Терезой Телен-Клеммонс.

Избранная фильмография 
 2000 — Джордж Вашингтон — Рико Райс
 2003 — Все настоящие девушки — Пол
 2003 — Третья смена — Томас Уорнер (3 эпизода)
 2005 — Элизабеттаун — Джесси Бэйлор
 2005 — Привет семье! — Брэд Стивенсон
 2006 — Живи свободным или умри — Джеф Лагран
 2007 — Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса — Дик Лиддил
 2007 — Ларс и настоящая девушка — Гас
 2009 — Яркая звезда — Чарльз Армитидж Браун
 2009 — В пути — Кортни
 2009—2010 — Парки и зоны отдыха — Марк Бренденавиц (30 эпизодов)
 2011 — Воды слонам! — Чарли О’Брайен
 2011 — Возлюбленные — Хендерсон
 2011 — Цветы войны — Терри
 2012 — Новости — Брайан Бреннер (2 эпизода)
 2012 — Детородные — Томми Маклин
 2014 — Попрощайся со всем этим — Oттo
 2014 — Разделение — Клар Риланс (8 эпизодов)
 2016 — Светская жизнь — Стив
 2016 — Нулевой канал — Майк Пайнтер (6 эпизодов)
 2016 — Вне правил — Ричард Мискин
 2016 — Туннель — Коба/Артём Батурин (4 эпизода)
 2017 — Шанс — Райан Уинтер (4 эпизода)
 2018 — Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений — Пол Бек (2 эпизода)
 2021 — Дом у болота — Джон Чемберс

Награды и номинации 
 2008 — номинация на премию «Grand Jury Prize» кинофестиваля «Сандэнс» в категории «Лучший драматический актёр»
 2009 — премия «Hollywood Film Awards. Spotlight Award»
 2010 — премия «National Society of Film Critics Awards» в категории «Лучший актёр второго плана» («Яркая звезда»)
 2014 — премия кинофестиваля «Трайбека» в категории «Лучший актёр» («Попрощайся со всем этим»)

Примечания 

Персоналии:Ашвилл
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Киноактёры США